Ried může být:

 Benedikt Ried – český fortifikační stavitel;
 Ried im Innkreis – rakouská obec;
 SV Ried – rakouský fotbalový klub.

Externí odkazy